Труфаниха — название нескольких населённых пунктов:
 Труфаниха — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Труфаниха — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.